Famiglia Rosselli o Rosselli Del Turco

Persone
 Alberto Rosselli (1921-1976) – architetto, designer e docente italiano
 Amelia Rosselli (1930-1996) – poetessa, organista ed etnomusicologa italiana
 Amelia Pincherle Rosselli (1870-1954) – scrittrice e antifascista italiana
 Bernardo di Stefano Rosselli (1450-1526) – pittore italiano
 Colette Rosselli, nata Colette Cacciapuoti, nota anche con lo pseudonimo di Donna Letizia (1911-1996) – scrittrice, illustratrice e pittrice italiana
 Cosimo Rosselli (1439-1507) – pittore italiano
 Domenico Rosselli (1439-1497/1498) – scultore italiano
 Francesco Rosselli (1448-1513) – incisore italiano, fratello del pittore Cosimo
 Fratelli Rosselli – politici, giornalisti e attivisti dell'antifascismo italiano
 Carlo Rosselli (1899-1937) – storico, giornalista, politico, filosofo e antifascista italiano
 Nello Rosselli (1900-1937) – storico, giornalista e antifascista italiano
 Giacomo Rosselli (1961) – attore italiano
 Giovanni Rosselli (...–...) – cuoco e scrittore francese
 Guido Rosselli (1983) – cestista italiano
 Gustavo Sanvenero Rosselli (1897-1974) – medico e professore universitario italiano
 Matteo Rosselli (1578-1650) – pittore italiano
 Pietro Rosselli, detto anche Pietro di Giacomo Rosselli (1474-1521) – architetto italiano
 Stefano Rosselli Del Turco (1877-1947) – scacchista italiano
 Tiberio Rosselli (1490 ca–1560 ca) – filosofo italiano

Altro
 Fondazione Rosselli – istituto di ricerca torinese
 Monte Rosselli – montagna delle Alpi Graie, nella Val Casternone, provincia di Torino

Pagine correlate 
 Roselli